

Sigle 
 Asociación Internacional de los Trabajadores – federazione sindacale internazionale

Codici 
 AIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aitukaki (Isole Cook)
 aiz – codice ISO 639-3 della lingua arikém, una lingua tupi in Brasile

Altro 
 Ait – Elemento di antroponimi maghrebini
 AIT – Antifascist Internationalist Tabur ossia Battaglione Antifascista Internazionalista, vecchio nome delle YPG-Internazionali - Unità di Protezione Popolare Internazionali (YPG-Enternasyonal – Yekîneyên Parastina Gel Enternasyonal), facente parte delle YPG – Unità di Protezione Popolare (YPG - Yekîneyên Parastina Gel) delle FDS - Forze Democratiche Siriane (HSD - Hêzên Sûriya Demokratîk)